Assedio di Gaeta e battaglia navale di Ponza (1435), evento storico riguardante la guerra di successione napoletana;
 Assedio di Gaeta (1707), evento storico riguardante la guerra di successione spagnola;
 Assedio di Gaeta (1734), evento storico riguardante la guerra di successione polacca;
 Assedio di Gaeta (1806), evento storico riguardante le guerre della terza coalizione;
 Assedio di Gaeta (1815), evento storico riguardante la guerra austro-napoletana;
 Assedio di Gaeta (1860), evento storico riguardante l'Unità d'Italia.